

Sigle 
 Have fun – "divertiti", espressione in uso nelle chat
 High frequency – alta frequenza; nelle comunicazioni radio, è indicato come shortwave (SW) o onde corte
 Human Factors – Utilizzato per indicare il fattore umano, nell'analisi di fattori che concorrono al verificarsi di un dato evento (ad es. incidenti aerei)

Chimica 
 Hf – simbolo chimico dell'afnio
 HF – formula bruta di acido fluoridrico
 Metodo HF – Metodo di Hartree Fock di chimica computazionale

Codici 
 HF – codice vettore IATA di Hapagfly

Altro 
 HF – targa automobilistica di Herford (Germania)
 Squadra Corse HF Lancia – Scuderia automobilistica del marchio Lancia

Altri progetti 

Formule molecolari